

Geografia
Italia
 Rea – comune della provincia di Pavia 
 Rea – torrente del Piemonte
Stati Uniti d'America
 Rea – città della Contea di Andrew, Missouri

Sigle
 REA – acronimo di Repertorio economico amministrativo

Astronomia
 Rea – satellite naturale di Saturno
 Rea – asteroide

Codici
 REA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reao (Polinesia Francese)
 rea – codice ISO 639-3 della lingua rerau

Mitologia
 Rea – dea Madre e della Terra della mitologia greca
 Rea Silvia – figura della mitologia romana, madre di Romolo e Remo

Onomastica
 Rea – nome proprio di persona femminile italiano

Persone 
 Angelo Rea – calciatore italiano
 Chris Rea – musicista britannico
 Danilo Rea – musicista italiano
 Domenico Rea – scrittore italiano
 Ermanno Rea – scrittore e giornalista italiano
 Gino Rea – motociclista britannico
 Giuseppe Rea – politico italiano
 Ildefonso Rea – abate di Montecassino dal 1945 al 1971
 Jonathan Rea – motociclista britannico
 Neill Rea - attore neozelandese
 Stephen Rea – attore e sceneggiatore irlandese

Personaggi
 Rea – nome italiano di Rei Hino, personaggio di Sailor Moon

Altri progetti